Джебель-Туркман (Горы Туркман), также пишется Джабал-Туркман, Джебель-эль-Туркман, — горный хребет, являющийся частью горного массива Джебель-Ансария, расположенный на северо-западе Сирии в области Латакия, примыкающей к границе с Турцией. Хребет назван в честь живущих здесь сирийских туркмен (турок, туркоманов).

Примечания 

Горы Сирии
Мухафаза Латакия